Laredo puede referirse a:

Geografía

España 
 Laredo, localidad y municipio de la comunidad autónoma de Cantabria;
Clubes
 Club Deportivo Laredo;
 Club Baloncesto Laredo;
 Club Voleibol Laredo;
 Real Club Náutico Laredo;
 Laredo Remo Club;

Estados Unidos 
 Laredo, ciudad de Misuri.
 Laredo, ciudad ubicada en el sur de Texas.
Zona Metropolitana
 Zona Metropolitana Nuevo Laredo–Laredo; 
Aeropuertos
 Aeropuerto Internacional de Laredo

México 
 Nuevo Laredo, municipio del estado de Tamaulipas.

Perú 
 Laredo, un distrito de la provincia de Trujillo.
 Laredo, ciudad capital del distrito de Laredo.

Personas 
 Manuel Laredo (1842-1896) fue un artista polifacético (pintor, grabador, escenógrafo y restaurador) español, y alcalde de Alcalá de Henares.

Televisión 
 Laredo, serie de TV.